Velika nagrada Velike Britanije 1999 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 11. julija 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:24,804
|
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:25,223
| +0,419
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:25,594
| +0,790
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:25,677
| +0,873
|-
! 5
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:25,991
| +1,187
|-
! 6
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:26,099
| +1,295
|-
! 7
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:26,194
| +1,390
|-
! 8
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:26,438
| +1,634
|-
! 9
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:26,719
| +1,915
|-
! 10
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:26,761
| +1,957
|-
! 11
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:26,873
| +2,069
|-
! 12
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:27,196
| +2,392
|-
! 13
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:27,223
| +2,419
|-
! 14
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:27,227
| +2,423
|-
! 15
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:27,543
| +2,739
|-
! 16
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:27,699
| +2,895
|-
! 17
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:27,857
| +3,053
|-
! 18
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:28,010
| +3,206
|-
! 19
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:28,037
| +3,233
|-
! 20
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:28,148
| +3,344
|-
! 21
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:28,695
| +3,891
|-
! 22
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:28,772
| +3,968
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 60
| 1:32:30,144
| 3
| 10
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 60
| + 1,829 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 60
| + 27,411 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 60
| + 27,789 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 60
| + 38,606 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 60
| + 53,643 s
| 12
| 1
|-
! 7
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 60
| + 54,614 s
| 17
|  
|-
! 8
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 60
| + 1:08,590
| 7
|  
|-
! 9
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 60
| + 1:12,045
| 14
|  
|-
! 10
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 60
| + 1:12,123
| 18
|  
|-
! 11
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 60
| + 1:17,124
| 13
|  
|-
! 12
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 60
| + 1:17,709
| 11
|  
|-
! 13
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 60
| + 1:20,492
| 15
|  
|-
! 14
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 15
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 58
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 16
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 58
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 41
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 35
| Kolo
| 1
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 29
| Pog. gred
| 9
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 6
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 0
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 0
| Zavore
| 2
|  
|}

Opombe 

 Michael Schumacher je v hudem trčenju, ki ga je povzročila okvara zavor, utrpel večkratni zlom noge.
 Jacques Villeneuve in Alex Zanardi sta obstala na štartu in povzročila ponoven štart.

Formula 1 sezona 1999
1999